Ion Munteanu este o combinație frecventă de prenume și nume de familie din toponimia românească. Se poate referi la:

Persoane 
 Ion Munteanu (politician din Republica Moldova), unul din semnatarii Declarației de Independență a Republicii Moldova de la 27 august 1991
 Ion Munteanu (scriitor), (n. la 5 august 1961) este un eseist, poet, prozator și scriitor român contemporan.

Vezi și
 Ioan Munteanu

Nume proprii